Э́ллисон Мишель Фе́ликс (; ) — американская бегунья на короткие дистанции (100, 200 и 400 метров). 7-кратная олимпийская чемпионка и 15-кратная чемпионка мира (в том числе один раз в помещении). Самая титулованная легкоатлетка в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира. Единственная обладательница 7 золотых олимпийских наград в истории женской лёгкой атлетики.

По количеству наград чемпионатов мира по лёгкой атлетике (13 золотых медалей) в 2019 году Феликс опередила Усэйна Болта (11 золотых медалей), став самой титулованной спортсменкой этих соревнований. На чемпионате мира 2022 года в Орегоне в возрасте 36 лет Феликс выиграла золото в эстафете 4×400 метров (выступала только в предварительном забеге). Ранее там же завоевала бронзу в смешанной эстафете 4×400 метров. Таким образом, на счету Феликс стало 20 медалей летних чемпионатов мира: 14 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые. Среди 14 золотых медалей 10 завоёвано в эстафетах и 4 — в личных видах. Феликс выигрывала как минимум одно золото на 8 чемпионатах мира на протяжении 17 лет (2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019, 2022).

Феликс замужем за бывшим американским легкоатлетом . В 2018 году Феликс родила дочь Камрин.

Личные рекорды

Результаты 
Лучшие результаты по годам и место в списке мирового сезона

Соревнования

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике